Суперкубок Турции по футболу 2012 года () — 38-й матч Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2011/12 «Галатасарай» и обладатель Кубка Турции 2011/12 «Фенербахче». Встреча состоялась 12 августа 2012 года в Эрзуруме, на стадионе Кязым Карабекир.

Для «Галатасарая» этот Суперкубок являлся 19-м по счёту (11 из них команда выигрывала), для «Фенербахче» — 14-м (в 7-и из них клуб побеждал).

Обладателем Суперкубка Турции 2012 года стал «Галатасарай», сломивший сопротивление «Фенербахче» со счётом 3:2. Дважды по ходу матча «Галатасарай» выходил вперёд в счёте и дважды «Фенербахче» сравнивал его. На 88-й минуте игрок «Фенербахче» Джанер Эркин сбил в своей штрафной автора дубля в этом матче Умута Булута, и Сельчук Инан, реализовав на 90-й минуте пенальти, вновь вывел «Галатасарай» вперёд. Добавленных шести минут не хватило «Фенербахче», чтобы восстановить равновесие в игре.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2012 на сайте Турецкой футбольной федерации

2012
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Фенербахче»
Турция
Спорт в Турции в 2012 году
Август 2012 года
События 12 августа
Спортивные соревнования в Эрзуруме